Knieling ist
 ein anderes Wort für Beinlinge

Knieling ist der Familienname folgender Personen:
 Horst Knieling, deutscher Fußballspieler
 Jörg Knieling (* 1964), deutscher Stadtplaner und Hochschullehrer
 Reiner Knieling (* 1963), deutscher Theologe